Luciana steht für:

 Luciana (Vorname), weiblicher Vorname

Orte:
 Luciana (Fauglia), Ortsteil von Fauglia, Provinz Pisa, Region Toskana, Italien
 Luciana (San Casciano in Val di Pesa), Ort in der Gemeinde San Casciano in Val di Pesa, Metropolitanstadt Florenz, Region Toskana, Italien
 Luciana (Vernio), Ort in der Gemeinde Vernio, Provinz Prato, Region Toskana, Italien
 Luciana (Ciudad Real), Gemeinde in der Provinz Ciudad Real,  Autonome Region Kastilien-La Mancha, Spanien